Maradona peut désigner :
 Diego Maradona (1960-2020), joueur puis entraîneur argentin de football, considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire ;
 Hugo Maradona (1969-2021), joueur puis entraîneur argentin de football, frère de Diego Maradona ;
  (1966-), joueur argentin de football, frère de Diego Maradona ;

Stades 
Deux stades de football portent le nom de Diego Maradona :
 Stade Diego Armando Maradona, situé à Buenos Aires en Argentine dont le club résident est Argentinos Juniors ;
 Stade Diego Armando Maradona, anciennement stade San Paolo, situé à Naples en Italie dont le club résident est le SSC Naples.

Autres 
 Peter Shilton's Handball Maradona, jeu vidéo sorti en 1986 ;
 Santa Maradona (Larchuma Football Club), chanson du groupe français de musique Mano Negra, sortie en 1994 ;
 Maradona, film documentaire espagnol sur Diego Maradona réalisé par Emir Kusturica, sorti en 2008 ;
 Diego Maradona, film documentaire britannique sur Diego Maradona réalisé par Asif Kapadia, sorti en 2019.

Homonymie de titre